Callippo di Cizico – astronomo del IV secolo a.C.
 Callippo – generale e tiranno di Siracusa (IV secolo a.C.)
 Callippo di Atene – commediografo di epoca incerta, menzionato da Ateneo
 Callippo di Corinto – filosofo stoico, allievo di Zenone, forse lo stesso autore di una Storia di Orcomeno, citato da Pausania il Periegeta